Ашшур-нирари:

 Ашшур-нирари III — царь Ассирии, правил приблизительно в 1203 — 1197 гг. до н. э. или 1193 — 1187 годах до н. э.
 Ашшур-нирари IV — царь Ассирии, правил приблизительно в 1019 — 1013 годах до н. э.
 Ашшур-нирари V — царь Ассирии, правил приблизительно в 755 — 745 годах до н. э.